Mikulski ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mikulski (* 1936), US-amerikanische Senatorin des US-Bundesstaates Maryland
 Bernhard Mikulski (1929–1997), deutscher Labelbetreiber, Gründer von ZYX Music
 Claudio Mikulski (* 20. Jahrhundert), deutscher Techno-Produzent und DJ
 Kurt Mikulski (1882–1958), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Stanisław Mikulski (1929–2014), polnischer Schauspieler